Gelbes Posthörnchen bezeichnet:

 die Schmetterlingsart Postillon
 eine Gartenbohnensorte